Acción Gallega puede hacer referencia a:

 Acción Gallega, movimiento de carácter agrario y anticaciquil, que tuvo lugar en Galicia en los primeros años del siglo XX.
 Acción Gallega, revista vocera de ese movimiento.

También fue nombre de varias publicaciones gallegas editadas en la emigración:
Acción Gallega, periódico publicado en Buenos Aires en 1919.
Acción Gallega, órgano de la Casa de Galicia de Buenos Aires, entre 1920 a 1925.
Acción Gallega, periódico publicado en Buenos Aires entre 1926 y 1944.